1969 – szósty sezon Szwedzkiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1969 w sportach motorowych
1969